Index nehod dopravních letadel je seznam, který pomocí obyčejného poměru, kdy se počet nehod či úmrtí vydělí počtem vyrobených kusů nebo doby existence letounů (doba od prvního letu až po současnost), hodnotí míru rizikovosti daných typů dopravních letounů. Platí, že čím je číslo menší, tím lépe.

Seznam

Reference 

Seznamy leteckých nehod
Letecká doprava